Яків Борисович Єнкевич (нар. 1753 — пом. ?) — учень та товариш відомого українського філософа та педагога Григорія Сковороди.

Життєпис 
Яків Єнкевич народився 1753 року в родині священника Троїцької церкви міста Харкова панотця Бориса (Єнкевича). У 9-річному віці восени 1762 року він вступив до Харківського колегіуму. Він навчався у класі інфіми і в успіхах був «понят». В їх будинку в Харкові в цей час квартирував Михайло Коваленський з братом Григорієм. Саме він благословив студента філософії на дружбу з відомим філософом та педагогом Григорієм Сковородою. Він піклується про "малого Яшу": купує йому, хворому, чобітки. У 1765 році Яків Єнкевич покидає навчанн, щоб податися на заробітки. Григорій Сковорода переживає, що цей хлопчик «перебуває в панському дворі — кублі обманів і злочинів». Молодший на три десятиліття Яків Єнкевич довгий час товаришував зі Сковородою. Філософ передає йому привіт в листі від 19 лютого 1779 року до харківського купця Артема Карпова: «Отцу Борису и его сынови поклон», а також у листі від 5 січня 1784 року до ще одного харківського купця Степана Микитовича Курдюмова: «Поклонитеся и Якову Борисовичу».

Примітки

Джерела 
 КАТАЛІОГ УЧЕНИКОВ ШКОЛИ ПІИТИКИ С 1 ЧИСЛА СЕНТЯБ. 1759 ГОДА ПО 15 ЧИСЛО ІЮЛЯ 1760 ГОДА // Григорій Сковорода. Повне зібрання творів : у 2 т. / ред. кол. В. І. Шинкарук та ін. Київ : Наукова думка, 1973. У 2-х т. — Т. 2. Київ : Наукова думка — С. 484 - 499.
 Григорий Саввич Сковорода - Наставления бродячего философа - Полное собрание текстов. Москва, Издательство АСТ, 2018. ISBN 978-5-17-103298-2

Сковородинознавці
Народились 1753
Уродженці Харкова
Випускники Харківського колегіуму